Maud Muller 
Maud Muller 
Maud Muller 
Maud Muller